Francesco Algarotti (1712-1764) – letterato e saggista
 Nicolò Udine Algarotti (1791-1838) – filologo e musicologo italiano
 Vittorio Algarotti (1553-1604) (o Algarotto) – medico veronese che introdusse in medicina l'uso dell'ossicloruro di antimonio
 villa Algarotti-Berchet – villa di Carpenedo di Mestre